Waco, città del Texas

Aziende 
 Waco Aircraft Company – defunta azienda aeronautica statunitense

Cinema 
 5.000 dollari per El Gringo (Waco) – film del 1952 diretto da Lewis D. Collins
 Waco una pistola infallibile (Waco) – film del 1966 diretto da R.G. Springsteen

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Waco – città della Contea di Cleveland, Carolina del Nord
 Waco – città della Contea di Haralson, Georgia
 Waco – città della Contea di Jasper, Missouri
 Waco – villaggio della Contea di York, Nebraska

Televisione 
Waco – miniserie televisiva del 2018